O Campeonato Africano das Nações de 1972 foi a 8ª edição do Campeonato Africano das Nações.

A fase final do torneio foi disputada nos Camarões, disputada por 8 selecções. A final opôs o Congo ao Mali.

Primeira fase

Grupo A

Jogos

|}

Grupo B

Jogos

|}

Finais

Campeão

Ligações externas
Campeonato Africano das Nações de 1972 em RSSSF.com

1972